Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Enghien » :
Infanterie 
 Le Régiment d'Enghien (1622-1623)
 Le régiment d'Enghien (1635-1686) 
 Le régiment d'Enghien, renommé le  «  d'infanterie de ligne » 

Cavalerie 
 Le régiment d'Enghien cavalerie

Homonymie d'unités militaires